Les élections régionales de 1984 au Tyrol (Landtagswahl in Tirol 1984) se sont tenues en Autriche dans le land de Tyrol, le . 

1984
Tyrol
Politique en juin 1984